Messe in F-Dur steht für:

 Messe F-Dur von Johann Sebastian Bach, siehe Lutherische Messen (Bach) #Messe F-Dur BWV 233
 Messe F-Dur (Högn) (Mater-Dei) von August Högn
 Messe F-Dur (Pergolesi) von Giovanni Battista Pergolesi
 Messe Nr. 1 in F-Dur von Franz Schubert
 Missa brevis F-Dur (Haydn) von Joseph Haydn

Siehe auch:
 Missa Dalmatica, Messe in F-Dur von Franz von Suppè